Ernst Wienecke ist der Name folgender Personen:

* Ernst Wienecke (Politiker, 1888) (1888–1973), deutscher Politiker (DDP, FDP), Gegner des Nationalsozialismus 
 Ernst Wienecke (Politiker, 1903) (1903–1980), deutscher Landwirt, Agrarfunktionär und Parlamentarier (NSDAP)